Wanderlust est un terme allemand qui désigne l'envie (Lust) de flâner, de randonner (wandern), soit l'envie de voyager, de découvrir le monde.

Œuvres

Cinéma et télévision 
 Wanderlust est le titre original du film américain Peace, Love et plus si affinités réalisé par David Wain, sorti en 2012.
 Wanderlust est une série télévisée britannique, diffusée en 2018.

Musique

Chansons 
 , chanson de R.E.M. parue sur l'album Around the Sun de 2004 et sortie en single en 2005.
 , chanson de Björk sortie sur l'album Volta en 2007 et en single en 2008.
 Wanderlust, chanson de The Weeknd parue sur l'album Kiss Land de 2013 et sortie en single en 2014.

Albums 
 Wanderlust, cinquième album studio de la chanteuse britannique Sophie Ellis-Bextor, sorti en 2014.

Voir aussi 
 Wonderlust, album live d'Heather Nova en 2000.